Carl Christiansson kan avse:

 Carl Christiansson (arkitekt)
 Carl Christiansson (jurist)
 Carl Christiansson (konstnär)